Alcantara kan syfta på ett textilmaterial, eller på följande platser:

Brasilien 

 Alcântara, ort, Maranhão, 
 Alcântara (kommun), Maranhão,

Filippinerna 

 Alcantara (kommunhuvudort i Filippinerna, MIMAROPA, Province of Romblon, lat 12,26, long 122,05), 
 Alcantara (kommunhuvudort i Filippinerna, Centrala Visayas, Province of Cebu, lat 9,98, long 123,41), 
 Alcantara (kommun i Filippinerna, MIMAROPA, Province of Romblon, lat 12,30, long 122,05), 
 Alcantara (kommun i Filippinerna, Centrala Visayas, Province of Cebu, lat 9,97, long 123,44),

Portugal 

 Alcântara (freguesia), Lissabon, Lisbon,

Spanien 

 Alcántara, ort, Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Alcántara (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar